Il singolare del torneo di tennis Ocean City Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Bob Lutz 3-6, 6-1, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ocean City Open 1977